Unternehmen oder Unternehmung steht für:
 Unternehmen, auch Firma, Betrieb, Organisationseinheit in marktwirtschaftlichen Systemen
 Unternehmen (Strafrecht), im deutschen Strafrecht der Oberbegriff von Versuch und Vollendung
 Operation (Militär), Einbindung militärischer Ressourcen in einen Operationsplan
 Interaktion, Handlung, allgemein die Tat von Personen
 Die Unternehmung, wissenschaftliche Fachzeitschrift für Betriebswirtschaftslehre (ab 1947)

Siehe auch:

 Unternehmung Weißer Adler (im Zweiten Weltkrieg)
 Theorie der Unternehmung (theory of the firm)